Стерн (Stern) — фамилия еврейского или немецкого происхождения, вариант фамилии : Стерн, Айзек (1920—2001) — американский скрипач.
 Стерн, Альберт (1878—1966) — британский банкир и военный деятель.
 Стерн, Анатоль (1899—1968) — польский поэт, прозаик, литературный и кинокритик, сценарист и переводчик.
 Стерн, Арне (1927—1994) — шведский кёрлингист.
 Стерн, Генри Аарон (1820—1885) — британский миссионер в Эфиопии.
 Стерн, Говард (род. 1954) — американский теле- и радиоведущий, юморист.
 Стерн, Дженна (род. 1967) — американская актриса. Она является дочерью актрисы Саманты Эггар и продюсера Тома Стерна.
 Стерн, Дэвид (1942—2020) — комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1984 по 2014 год.
 Стерн, Дэвид (актёр) (настоящая фамилия — Сто́ун; род. 1946) — английский актёр.
 
 Стерн, Жан (1875—1962) — французский фехтовальщик-шпажист, олимпийский чемпион 1908 года в командных состязаниях.
 Стерн, Лео (1862—1904) — английский виолончелист.
 Стерн, Лоренс (1713—1768) — английский писатель.
 Стерн, Майкл (род. 1959) — американский дирижёр.
 Стерн, Митчелл (1955—2001) — американский скрипач и альтист.
 Стерн, Николас (рол. 1946) — британский учёный-экономист.
 Стерн, Раффаэле (1774—1820) — итальянский архитектор.
 Стерн, Роберт (род. 1939) — американский архитектор.
 Стерн, Роджер (род. 1950) — американский писатель комиксов.
 Стерн, Тодд (род. 1951) — американский политик.
 Стерн, Том (род. 1946) — американский кинооператор.
 Стерн, Уильям Томас (1911—2001) — британский ботаник, известный эксперт по истории ботаники и классическим языкам.

См. также